Téléphone peut désigner :

Art

Cinéma 
 The Telephone, un film américain de 1910, avec Leo Delaney, Rose Tapley, Dolores Costello ;
 Le Téléphone, titre québécois du film américain The Telephone réalisé par Rip Torn, sorti en France 1988 sous le titre Allo, je craque ;
 Telephone, un film américain de 1994 réalisé par David Barker

Musique 
 Le Téléphone, opéra miniature du compositeur américain Gian Carlo Menotti (1947)
 Téléphone, groupe de musique de rock français
 Téléphone,  du groupe sorti en 1977
 Telephone, un single de Lady Gaga et Beyoncé

Sculpture 
 Le Téléphone, une cabine téléphonique sculptée en forme de fleur par l'architecte Frank Gehry, n'ayant pas d'autre fonction que de recevoir des appels de Sophie Calle, l'artiste qui l'a imaginée en 2006 pour accompagner l'implantation du Tramway des Maréchaux à Paris
 Le Téléphone, sculpture d'André Barelier située à La Défense, en France

Technologie 

 Le téléphone, appareil de télécommunication
 La téléphonie, système de télécommunication destiné à la transmission de paroles, il existe principalement la téléphonie fixe, la radiotéléphonie et la téléphonie mobile.

Divers 
On dit également d'une action qu'elle est téléphonée lorsque son issue est évidente.

Homonymie de titre